Prairie Grove, une ville du comté de Washington, en Arkansas.
 Prairie Grove, un village du comté de McHenry dans l'Illinois.